Acis peut désigner :
 Acis, un jeune berger de la mythologie grecque ;
 Acis, un genre botanique.

ACIS est un sigle qui peut désigner :
 ACIS (où ACIS signifie Alan, Charles, Ian's System), un format de données de modélisation 3D.